Nederlands kampioenschap vijfkamp (biljarten)
 Nederlandse kampioenschappen atletiek meerkamp, met van 1961 tot en met 1980 een vijfkamp voor vrouwen.